Carcerato puede referirse a :
 Carcerato, película italiana de 1951.
 Carcerato, película italiana de 1981.

Películas de Italia